Депортіво (Ла-Корунья)
 Депортіво Португес
 Депортіво Ель Насьйональ